Bannister Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Bannister Creek (Georgia), im Forsyth County
 Bannister Creek (New York), im Nassau County
 Bannister Creek (Josephine County, Oregon)
 Bannister Creek (Lane County, Oregon)
 Bannister Creek (Washington County, Oregon)